Dańczypol – wieś w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec
 Dańczypol – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec